Opstandelsen kan henvise til:

 Kristendommens beskrivelse af Jesu opstandelse
 Opstandelsen (film fra 2010) – en dansk film
 Opstandelsen (kalkmaleri) – et kalkmaleri i  i Undløse Kirke
 Opstandelsen (Piero della Francesca) – en fresco af Piero della Francesca malet i 1460'erne (født 1416/1417 - 1492)

Se også 
 En Opstandelse (film fra 1907) - en dansk film
 En Opstandelse (film fra 1915) - en dansk film
 Opstandelseskirken (Albertslund) - en kirke i Opstandelseskirkens Sogn i Albertslund
 Opstandelseskirken (Sankt Petersborg) - en katedral i Sankt Petersborg i Rusland